Pablo Hernández puede hacer referencia a las siguientes personas:

Pablo Hernández Salces, organista y compositor español.
Pablo Hernández Coronado, futbolista español.
Pablo Hernández Domínguez, futbolista español.
Pedro Pablo Hernández, futbolista argentino, nacionalizado chileno.
Pablo Hernández Manrique, yudoca cubano.
Pablo Hernández de Cos, economista español.
Pablo Enrique Hernández, ciclista colombiano.